1984 Голяма награда на Италия е 35-о за Голямата награда на Италия и 14-и кръг от сезон 1984 във Формула 1, провежда се на 9 септември 1984 година на пистата Монца в Монца, Италия.

Репортаж

Класиране

Класиране след състезанието 

 Генерално класиране при пилотите

 Генерално класиране при конструкторите

Източници 
 

Голяма награда на Италия